Свентайно:

 Свентайно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олецкий повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Свентайно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Щитненский повят, Варминско-Мазурское воеводство.